Columbia Hill bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Columbia Hill (Kalifornien)	
 Columbia Hill (Oregon)	
 Columbia Hill (Butler County, Pennsylvania)	
 Columbia Hill (McKean County, Pennsylvania)